Municipio de Hart puede hacer referencia a las siguiente localidades de Estados Unidos:

Municipio de Hart, en el Estado de Dakota del Sur;
Municipio de Hart, en el Estado de Indiana;
Municipio de Hart, en el Estado de Míchigan;
Municipio de Hart Lake, en el condado de Hubbard, Minnesota;
Municipio de Hart, en el condado de Winona, Minnesota;
Municipio de Hart, en el Estado de Misuri.